Hula bezeichnet:

 Hula (Syrien), eine Region in Syrien, 2012 Schauplatz eines Massakers
 Hula (Libanon), ein Dorf im Süden des Libanon, 1948 Schauplatz eines Massakers
 Hula (Tanz), eine hawaiische Tanztradition
 Hula (Band), eine britische Musikgruppe 
 Hula (Volk), ein Volk in Papua-Neuguinea
 Huleebene, eine Ebene in Nordisrael

Hula ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Hula (1896–1946), österreichischer Maler
 Eduard Hula (1862–1902), österreichischer Klassischer Archäologe und Epigraphiker
 Erich Hula (1900–1987), US-amerikanischer Politikwissenschaftler österreichischer Herkunft
 Saskia Hula (* 1966), österreichische Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Massaker von Hula
 Hula-Hoop